Le nom Jerry Reynolds est porté par les personnes suivantes :
 Jerry Reynolds (1867-1944), un joueur écossais de football ;
 Jerry Reynolds (1944-), un entraîneur et dirigeant américain de basket-ball ;
 Jerry Reynolds (1953-), un joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Jerry Reynolds (1970-), un joueur américain de football américain.

Voir aussi